Goethehaus oder Goethe-Haus steht für:

 Goethes Geburts- und Elternhaus in Frankfurt am Main, siehe Goethe-Haus 
 Goethes Wohnhaus in Weimar
 Goethes Gartenhaus am Ostrand des Weimarer Parks an der Ilm sowie dessen Duplikat im Kurpark Bad Sulza (ursprünglich erbaut für die Expo 2000 in Hannover)
 Goethe-Haus (New York), amerikanisch-deutsches Kulturzentrum in New York City

Ferner:
 das Goethehaus in Bensberg, in dem Goethe mehrere Tage verbrachte und ein kleines Gedicht auf den Ort schrieb
 das Goethehaus in Holzappel, von Goethe für zwei Tage besucht und später nach ihm benannt
 das Goethehaus Volpertshausen in Hüttenberg-Volpertshausen, Schauplatz der Begegnung Goethes mit Charlotte Buff in der Ballnacht vom 9. Juni 1772
 das Goethehaus in Artern an der Unstrut, Geburtshaus von Goethes Urgroßvater Hans-Christian Göthe, Schmied und Ratsherr in Artern

Als Goethehäuser gelten auch folgende Gebäude:
 Amtshaus am Markt in Ilmenau (mit Goethe-Gedenkstätte)
 Casa di Goethe in Rom
 Glaser’sches Haus in Stützerbach
 Gundlach’sches Haus in Stützerbach, siehe Goethemuseum (Stützerbach)
 Jagdhaus Gabelbach im Gabelbachtal bei Ilmenau

Siehe auch:
 Goethehäuschen auf dem Kickelhahn bei Ilmenau
 Goethehäuschen Tübingen
 Liste Goethe als Namensstifter
 Literaturtourismus
 Goethe-Institut